Denis Thomalla – calciatore tedesco
 Georg Thomalla – attore e doppiatore tedesco
 Richard Thomalla – militare e ingegnere tedesco impegnato nella costruzione di alcuni campi di sterminio
 Simone Thomalla – attrice tedesca
 Sophia Thomalla – attrice tedesca